Royen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adriaan van Royen
 David van Royen
 Pieter van Royen